Le championnat 2015-2016 de hockey sur glace d'Autriche  porte le nom de « Erste Bank Eishockey Liga ». Il compte douze équipes engagées.

EBEL

Saison régulière 
Quatre équipes non autrichiennes évoluent dans le championnat : le HDD ZM Olimpija Ljubljana (Slovénie), l'Alba Volan Székesfehérvár (Hongrie), l'Orli Znojmo (République tchèque) et le HC Bolzano (Italie).

Première phase

Poule de classement 
Entre parenthèses, le bonus de points acquis en fonction du classement de l'équipe lors de la première phase.

Poule de qualification 
Entre parenthèses, le bonus de points acquis en fonction du classement de l'équipe lors de la première phase.

Meilleurs pointeurs

Meilleurs gardiens de but

Séries éliminatoires

Tableau

Meilleurs pointeurs

Meilleurs gardiens de but

Effectif champion

Inter-National-League

Saison régulière

Classement

Meilleurs pointeurs

Séries éliminatoires 
Les quarts de finale sont joués au meilleur des sept matchs tandis que les demi-finales et la finale le sont au meilleur des cinq.

Tableau

Meilleurs pointeurs

Références 

2015-2016
Autriche M1
Sport en Autriche en 2015
Sport en Autriche en 2016